Долна кула е село в Южна България. То се намира в община Крумовград, област Кърджали.

География 
Село Долна кула се намира в планински район.

Външни препратки 
 Свободни снимки от с. Долна кула с висока резолюция

Села в област Кърджали
Населени места в община Крумовград